Список аэропортов штата Огайо Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

Примечание: город Цинциннати обслуживается аэропортом Международный аэропорт Цинциннати/Северный Кентукки, территориально находящимся в штате Кентукки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Акрон
| CAK
| CAK
| KCAK
| Akron-Canton Regional Airport
| PR
| align=right | 710 337 

|- valign=top
| Кливленд
| CLE
| CLE
| KCLE
| Международный аэропорт Кливленда Хопкинс
| PR
| align=right | 5 447 482 

|- valign=top
| Колумбус
| CMH
| CMH
| KCMH
| Международный аэропорт Колумбуса Джон Гленн
| PR
| align=right | 3 336 994 

|- valign=top
| Дейтон
| DAY
| DAY
| KDAY
| James M. Cox Dayton International Airport
| PR
| align=right | 1 303 779 

|- valign=top
| Толидо
| TOL
| TOL
| KTOL
| Аэропорт Толидо Эспресс
| PR
| align=right | 194 765 

|- valign=top
| Youngstown / Warren
| YNG
| YNG
| KYNG
| Youngstown-Warren Regional Airport / Youngstown ARS
| PR 
| align=right | 12 479 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Колумбус
| LCK
| LCK
| KLCK
| Rickenbacker International Airport
| CS 
| align=right | 2 670 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Цинциннати
| LUK
| LUK
| KLUK
| Cincinnati Municipal Airport (Lunken Field)
| RL
| align=right | 451

|- valign=top
| Цинциннати
| ISZ
| 
| KISZ
| Cincinnati-Blue Ash Airport
| RL
| align=right | 13

|- valign=top
| Кливленд
| CGF
| CGF
| KCGF
| Cuyahoga County Airport (Robert D. Shea Field)
| RL
| align=right | 58

|- valign=top
| Кливленд
| BKL
| BKL
| KBKL
| Burke Lakefront Airport
| RL
| align=right | 1 716 

|- valign=top
| Колумбус
| TZR
| 
| KTZR
| Аэропорт Колумбус Болтон-Филд
| RL
|

|- valign=top
| Колумбус
| OSU
| OSU
| KOSU
| Ohio State University Airport
| RL
| align=right | 258

|- valign=top
| Дейтон
| MGY
| MGY
| KMGY
| Dayton-Wright Brothers Airport
| RL
| align=right | 50

|- valign=top
| Гамильтон
| HAO
| HAO
| KHAO
| Региональный аэропорт округа Батлер
| RL
| align=right | 9

|- valign=top
| Lorain / Elyria
| LPR
| LPR
| KLPR
| Lorain County Regional Airport
| RL
| align=right | 73

|- valign=top
| Medina
| 1G5
|
|
| Medina Municipal Airport
| RL
| align=right | 12

|- valign=top
| Толидо
| TDZ
| TDZ
| KTDZ
| Metcalf Field
| RL
| align=right | 31

|- valign=top
| Willoughby
| LNN
| LNN
| KLNN
| Willoughby Lost Nation Municipal Airport
| RL
| align=right | 7

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Акрон
| AKR
| AKC
| KAKR
| Международный аэропорт Акрон Фултон
| GA
| align=right | 11

|- valign=top
| Alliance
| 2D1
|
|
| Barber Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ashland
| 3G4
|
|
| Ashland County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ashtabula
| HZY
| JFN
| KHZY
| Ashtabula County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Athens / Albany
| UNI
| ATO
| KUNI
| Ohio University Airport (Snyder Field)
| GA
|

|- valign=top
| Barnesville
| 6G5
|
|
| Barnesville-Bradfield Airport
| GA
|

|- valign=top
| Batavia
| I69
|
|
| Clermont County Airport
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Бельфонтейн
| EDJ 
| 
| KEDJ
| Региональный аэропорт Бельфонтейн
| GA
| align=right | 9

|- valign=top
| Bluffton
| 5G7
|
|
| Bluffton Airport
| GA
| align=right | 164

|- valign=top
| Bowling Green
| 1G0
|
|
| Wood County Airport
| GA
| align=right | 23

|- valign=top
| Bryan
| 0G6
|
|
| Williams County Airport
| GA
| align=right | 9

|- valign=top
| Bucyrus
| 17G
|
|
| Port Bucyrus-Crawford County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cadiz
| 8G6
|
|
| Harrison County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Cambridge
| CDI
| 
| KCDI
| Cambridge Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Carrollton
| TSO
| 
| KTSO
| Carroll County-Tolson Airport
| GA
| align=right | 2

|- valign=top
| Celina
| CQA
| 
| KCQA
| Lakefield Airport
| GA
|

|- valign=top
| Chesapeake / Huntington, WV
| HTW
| HTW
| KHTW
| Lawrence County Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Chillicothe
| RZT
| 
| KRZT
| Ross County Airport
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Circleville
| CYO
| 
| KCYO
| Pickaway County Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Coshocton
| I40
|
|
| Richard Downing Airport
| GA
|

|- valign=top
| Dayton
| I19
|
|
| Greene County-Lewis A. Jackson Regional Airport
| GA
| align=right | 5

|- valign=top
| Defiance
| DFI
| DFI
| KDFI
| Defiance Memorial Airport
| GA
|

|- valign=top
| Delaware
| DLZ
| 
| KDLZ
| Delaware Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| East Liverpool
| 02G
|
|
| Columbiana County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Findlay
| FDY
| FDY
| KFDY
| Findlay Airport
| GA
| align=right | 155

|- valign=top
| Fostoria
| FZI
| 
| KFZI
| Fostoria Metropolitan Airport
| GA
| align=right | 20

|- valign=top
| Fremont
| S24
|
|
| Sandusky County Regional Airport
| GA
| align=right | 20

|- valign=top
| Galion
| GQQ
| GQQ
| KGQQ
| Galion Municipal Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| Gallipolis
| GAS
| 
| KGAS
| Gallia-Meigs Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Georgetown
| GEO
| 
| KGEO
| Brown County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Harrison
| I67
|
|
| Cincinnati West Airport
| GA
| align=right | 4

|- valign=top
| Hillsboro
| HOC
| 
| KHOC
| Highland County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Jackson
| I43
|
|
| James A. Rhodes Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kelleys Island
| 89D
|
|
| Kelleys Island Land Field
| GA
| align=right | 18

|- valign=top
| Kent
| 1G3
|
|
| Kent State University Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| Kenton
| I95
|
|
| Hardin County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Lancaster
| LHQ
| 
| KLHQ
| Fairfield County Airport
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Lebanon
| I68
|
|
| Lebanon-Warren County Airport
| GA
| align=right | 21

|- valign=top
| Lima
| AOH
| AOH
| KAOH
| Lima Allen County Airport
| GA
| align=right | 55

|- valign=top
| London
| UYF
| 
| KUYF
| Madison County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mansfield
| MFD
| MFD
| KMFD
| Mansfield Lahm Regional Airport
| GA
| align=right | 175

|- valign=top
| Marion
| MNN
| MNN
| KMNN
| Marion Municipal Airport
| GA
| align=right | 19

|- valign=top
| Marysville
| MRT
| 
| KMRT
| Union County Airport
| GA
| align=right | 21

|- valign=top
| McArthur
| 22I
|
|
| Vinton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Middle Bass Island
| 3T7
|
|
| Middle Bass Island Airport
| GA
| align=right | 30

|- valign=top
| Middlefield
| 7G8
|
|
| Geauga County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Middletown
| MWO
| MWO
| KMWO
| Hook Field Municipal Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| Millersburg
| 10G
|
|
| Holmes County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Mount Gilead
| 4I9
|
|
| Morrow County Airport
| GA
| align=right | 52

|- valign=top
| Mount Vernon
| 4I3
|
|
| Knox County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Napoleon
| 7W5
|
|
| Henry County Airport
| GA
| align=right | 14

|- valign=top
| New Lexington
| I86
|
|
| Perry County Airport
| GA
|

|- valign=top
| New Philadelphia
| PHD
| PHD
| KPHD
| Harry Clever Field
| GA
|

|- valign=top
| Newark
| VTA
| 
| KVTA
| Newark-Heath Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| North Bass Island
| 3X5
|
|
| North Bass Island Airport
| GA
| align=right | 12

|- valign=top
| Norwalk
| 5A1
|
|
| Norwalk-Huron County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Ottawa
| OWX
| 
| KOWX
| Putnam County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Oxford
| OXD
| OXD
| KOXD
| Miami University Airport
| GA
|

|- valign=top
| Port Clinton
| PCW
| 
| KPCW
| Erie-Ottawa Regional Airport (Carl R. Keller Field)
| GA
| align=right | 1 350

|- valign=top
| Portsmouth / Minford
| PMH
| PMH
| KPMH
| Greater Portsmouth Regional Airport
| GA
|

|- valign=top
| Put-in-Bay
| 3W2
|
|
| Put-in-Bay Airport
| GA
| align=right | 1 372

|- valign=top
| Ravenna
| 29G
|
|
| Portage County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Sidney
| I12
|
|
| Sidney Municipal Airport
| GA
| align=right | 6

|- valign=top
| Springfield
| SGH
| SGH
| KSGH
| Springfield-Beckley Municipal Airport
| GA
| align=right | 16

|- valign=top
| Steubenville
| 2G2
|
|
| Jefferson County Airpark
| GA
|

|- valign=top
| Tiffin
| 16G
|
|
| Seneca County Airport
| GA
| align=right | 275

|- valign=top
| Upper Sandusky
| 56D
|
|
| Wyandot County Airport
| GA
| align=right | 18

|- valign=top
| Urbana
| I74
|
|
| Grimes Field
| GA
|

|- valign=top
| Van Wert
| VNW
| 
| KVNW
| Van Wert County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Versailles
| VES
| 
| KVES
| Darke County Airport
| GA
| align=right | 8

|- valign=top
| Wadsworth
| 3G3
|
|
| Wadsworth Municipal Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wapakoneta
| AXV
| AXV
| KAXV
| Neil Armstrong Airport
| GA
| align=right | 28

|- valign=top
| Warren
| 62D
|
|
| Warren Airport
| GA
|

|- valign=top
| Washington C.H.
| I23
|
|
| Fayette County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wauseon
| USE
| 
| KUSE
| Fulton County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Waverly
| EOP
| 
| KEOP
| Pike County Airport
| GA
|

|- valign=top
| West Union
| AMT
| 
| KAMT
| Alexander Salamon Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wilmington
| I66
|
|
| Clinton Field
| GA
|

|- valign=top
| Woodsfield
| 4G5
|
|
| Monroe County Airport
| GA
|

|- valign=top
| Wooster
| BJJ
| BJJ
| KBJJ
| Wayne County Airport
| GA
| align=right | 1

|- valign=top
| Zanesville
| ZZV
| ZZV
| KZZV
| Zanesville Municipal Airport
| GA
| align=right | 5

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Ада
| 0D7
|
|
| Аэропорт Ада
|
|

|- valign=top
| Akron
| 1D4
|
|
| Mayfield Airport
|
|

|- valign=top
| Alliance
| 4G3
|
|
| Miller Airport
|
|

|- valign=top
| Baltimore
| 7B4
|
|
| Miller Farm Landing Strip
|
|

|- valign=top
| Beach City
| 2D7
|
|
| Beach City Airport
|
|

|- valign=top
| Bowling Green
| 1G0
|
|
| Wood County Airport
|
| align=right | 23

|- valign=top
| Bowling Green
| 3D8
|
|
| Bordner Airport
|
|

|- valign=top
| Brookville
| I62
|
|
| Brookville Air-Park
|
|

|- valign=top
| Caldwell
| I10
|
|
| Noble County Airport
|
|

|- valign=top
| Carrollton
| 5D6
|
|
| Parsons Airport
|
|

|- valign=top
| Circleville
| 03I
|
|
| Clarks Dream Strip
|
|

|- valign=top
| Clyde
| 5D9
|
|
| Bandit Field Airdrome
|
|

|- valign=top
| Columbia Station
| 4G8
|
|
| Columbia Airport
|
|

|- valign=top
| Columbus
| 6I6
|
|
| Darby Dan Airport
|
|

|- valign=top
| Columbus
| 04I
|
|
| Columbus Southwest Airport
|
|

|- valign=top
| Crooksville
| I84
|
|
| Crooksville Airport
|
|

|- valign=top
| Dayton
| I73
|
|
| Moraine Airpark
|
| align=right | 6

|- valign=top
| Dayton
| I44
|
|
| Dahio Trotwood Airport (Dayton-New Lebanon Airport)
|
|

|- valign=top
| Deshler
| 6D7
|
|
| Deshler Municipal Landing Strip
|
|

|- valign=top
| Elyria
| 1G1
|
|
| Elyria Airport
|
|

|- valign=top
| Findlay
| 7D5
|
|
| Priebe Airport
|
|

|- valign=top
| Fremont
| 14G
|
|
| Fremont Airport
|
| align=right | 66

|- valign=top
| Garrettsville
| 7D8
|
|
| Gates Airport
|
|

|- valign=top
| Geneva
| 7D9
|
|
| Germack Airport
|
|

|- valign=top
| Green Springs
| 82D
|
|
| Weiker Airport
|
|

|- valign=top
| Hiram
| 86D
|
|
| Far View Airport
|
|

|- valign=top
| Huron
| 88D
|
|
| Hinde Airport
|
|

|- valign=top
| Jamestown
| 14I
|
|
| Bloom Airport
|
|

|- valign=top
| Lagrange
| 92D
|
|
| Harlan Airfield
|
|

|- valign=top
| Leipsic
| R47
|
|
| Ruhe's Airport
|
|

|- valign=top
| Mantua
| 7E3
|
|
| Mills Airport
|
|

|- valign=top
| McConnelsville
| I71
|
|
| Morgan County Airport
|
|

|- valign=top
| Middle Bass Island
| 3W9
|
|
| Middle Bass-East Point Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Vernon
| 6G4
|
|
| Wynkoop Airport
|
|

|- valign=top
| Mount Victory
| O74
|
|
| Elliot's Landing Airport
|
|

|- valign=top
| Newton Falls
| 41N
|
|
| Braceville Airport
|
|

|- valign=top
| Painesville
| 2G1
|
|
| Concord Airpark
|
|

|- valign=top
| Pandora
| 6C2
|
|
| Ohio Dusting Company Airport
|
|

|- valign=top
| Paulding
| 2H8
|
|
| Paulding Airport
|
|

|- valign=top
| Phillipsburg
| 3I7
|
|
| Phillipsburg Airport
|
|

|- valign=top
| Piqua
| I17
|
|
| Piqua Airport (Hartzell Field)
|
| align=right | 5

|- valign=top
| Radnor
| 5E9
|
|
| Packer Airport
|
|

|- valign=top
| Salem
| 38D
|
|
| Salem Airpark
|
| align=right | 131

|- valign=top
| Salem
| 8G8
|
|
| Koons Airport
|
|

|- valign=top
| Sandusky
| SKY
| SKY
| KSKY
| Griffing Sandusky Airport
|
| align=right | 53

|- valign=top
| Sebring
| 3G6
|
|
| Tri-City Airport
|
|

|- valign=top
| Shelby
| 12G
|
|
| Shelby Community Airport
|
|

|- valign=top
| St. Clairsville
| 2P7
|
|
| Alderman Airport
|
|

|- valign=top
| St. Marys
| O12
|
|
| Grand Lake St. Marys Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Toronto
| 1G8
|
|
| Eddie Dew Memorial Airpark
|
|

|- valign=top
| Tremont City
| I54
|
|
| Mad River Airport
|
|

|- valign=top
| Troy
| 37I
|
|
| Troy Skypark
|
|

|- valign=top
| Troy
| 1WF
|
|
| Waco Field
|
|

|- valign=top
| Urbana
| 38I
|
|
| Weller Airport
|
|

|- valign=top
| Wadsworth
| 15G
|
|
| Weltzien Skypark
|
|

|- valign=top
| Wakeman
| I64
|
|
| Wakeman Airport
|
|

|- valign=top
| Waynesville
| 40I
|
|
| Red Stewart Airfield
|
|

|- valign=top
| Wellington
| 67D
|
|
| Reader-Botsford Airport
|
|

|- valign=top
| West Lafayette
| 80G
|
|
| Tri-City Airport
|
|

|- valign=top
| Willard
| 8G1
|
|
| Willard Airport
|
|

|- valign=top
| Wilmington
| ILN
| ILN
| KILN
| Airborne Airpark
|
| align=right | 2

|- valign=top
| Wilmington
| 2B6
|
|
| Hollister Field
|
|

|- valign=top
| Youngstown
| 4G4
|
|
| Youngstown Elser Metro Airport
|
| align=right | 4

|- valign=top
| Youngstown
| 04G
|
|
| Lansdowne Airport
|
|

|- valign=top
| Zanesville
| 42I
|
|
| Parr Airport
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Dayton
| FFO
| FFO
| KFFO
| Wright-Patterson Air Force Base
|
| align=right | 52

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Bellefontaine
| 7I7
|
|
| Bellefontaine Municipal Airport (replacement opened 2002) 
|
|

|- valign=top
| Canton
| 5D4
|
|
| Martin Airport (closed 1997) 
|
|

|- valign=top
| Chagrin Falls
| 5G1
|
|
| Chagrin Falls Airport (closed 1979) 
|
|

|- valign=top
| Chardon
| 4D6
|
|
| Chardon Airfield (closed 1987—1994) 
|
|

|- valign=top
| Columbus
| 4I2
|
|
| South Columbus Airport (closed 1994—2000) 
|
|

|- valign=top
| Freedom
| 7D6
|
|
| Freedom Air Field (closed 2006/2007?)
|
|

|- valign=top
| Orwell
| 9B9
|
|
| Champion Executive Airport (closed 2006/2007?)
|
|

|- valign=top
| Painesville
| PVZ
|
|
| Casement Airport (closed 2000) 
|
|

|- valign=top
| Strongsville
| 1G6
|
|
| Strongsville Airpark (closed 1987) 
|
|

|- valign=top
| Youngstown
| 06G
|
|
| Youngstown Executive Airport (closed 1994—2002) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 (для аэропортов авиации общего назначения — за 2005) календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) (см. также AirportIQ 5010).
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) (план на 2007—2011 годы, опубликовано 2 октября 2006 года).
 FAA Passenger Boarding Data (по состоянию на 2006 год, опубликовано 26 ноября 2007 года).

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Ohio — коды аэропортов ФАА, ИАТА и ИКАО
 Aviation Safety Network — коды аэропортов ИАТА и ИКАО
 Abandoned & Little-Known Airfields: Ohio

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Огайо:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Огайо
Аэропорты